Ogaki (大垣) je grad u Japanu u prefekturi Gifu. Prema popisu stanovništva iz 2005. u gradu je živjelo 162.070 stanovnika.

Stanovništvo 
Prema podacima s popisa, u gradu je 2005. godiine živjelo 162.070 stanovnika.

Vanjske poveznice

Gradovi u Japanu